Isabel de Inglaterra (Palacio de Woodstock, 16 de junio de 1332 - ) fue la segunda hija del rey Eduardo III de Inglaterra y de su esposa, Felipa de Henao. Fue la primera esposa de Enguerrand VII de Coucy, conde de Bedford, con quien tuvo dos hijas. Fue nombrada a la Orden de la Jarretera en 1376.

Primeros años 
Isabel era la segunda hija de los monarcas, y la primera hija mujer. Fue llamada así en honor a su abuela paterna, Isabel de Francia. Se cree que Isabel era la hija favorita de su padre, pero no tenía una relación cercana con su madre.

Nacida en el palacio de Woodstock en Oxfordshire, el 16 de junio de 1332, fue una bebé muy mimada por sus padres. Dormía en una cuna dorada forrada con tafetán y cubierta con una manta de piel. Sus vestidos estaban hechos de seda italiana importada, bordados con joyas y forrados de pieles. Isabel y sus hermanos tuvieron muchos sirvientes incluidos un capellán personal, músicos, tutor e institutriz nobles, y tres damas de compañía así como un personal de mozos, escuderos, secretarios, mayordomos, cocineros, y otros asistentes. Cuando era niña, Isabel fue enviada a vivir a la casa de William y Elizabeth St Omer junto con su hermano mayor, Eduardo de Woodstock, y su hermana menor, Juana.

Compromisos 
Cuando Isabel tenía tres años, su padre intentó arreglar un matrimonio para ella con Pedro de Castilla, heredero a la corona castellana; sin embargo, su hermana menor, Juana, tomaría su lugar como prometida de Pedro aunque esta falleció antes de que pudieran casarse.

Descrita como consentida, obstinada y muy extravagante, Isabel –inusualmente para la época– permaneció soltera hasta los 33 años. Había recibido varias propuestas de matrimonio pero ninguna se materializó. El 15 de noviembre de 1351, cuando tenía 19 años, cinco barcos fueron instruidos para llevar a la princesa a Gascuña, donde se casaría con Bernardo de Albret. Este era el segundo hijo de Bernardo Ezi IV, Señor de Albret. Sin embargo, a último momento antes de partir, Isabel cambió de parecer y el compromiso se canceló. Su padre no parece haberse enfadado con Isabel por este capricho ya que le entregó la custodia del priorato de Burtsallen en Yorkshire, en 1355. También le concedió una pensión anual de 1,000 marcos.

Eventualmente, se le permitiría casarse con Enguerrand VII de Coucy, un adinerado señor francés de quien Isabel se había enamorado. Siete años menor que ella, él era el hijo y heredero de Enguerrand VI, señor de Coucy y de Catalina de Austria.

Matrimonio e hijas 
El marido de Isabel había sido traído a Inglaterra en 1360 como rehén, intercambiado por la libertad del rey Juan II de Francia que se encontraba prisionero de los ingleses. Se casaron el 27 de julio de 1365 en el castillo de Windsor; Isabel tenía 33 años. Su padre le concedió una dote de £4000 e ingresos numerosos de por vida, junto con grandes cantidades de joyas caras y tierras; a Coucy se le devolvieron las tierras de su familia en Yorkshire, Lancaster, Westmorland y Cumberland, y fue liberado como rehén sin necesidad de pagar un rescate.

En noviembre de 1365, a Isabel y su marido se les permitió entrar en Francia; su primera hija, María, nació en Coucy en abril de 1366. Más tarde regresarían a Inglaterra; en esta ocasión, Enguerrand fue nombrado conde de Bedford el 11 de mayo de 1366, lo cual convirtió a Isabel en condesa de Bedford así como señora de Coucy. Después del nacimiento de su segunda hija, Felipa, en 1367, Enguerrand e Isabel serían nombrados conde y condesa de Soissons por Eduardo III. Enguerrand servía al rey de Francia como líder militar y debía ausentarse con frecuencia; por esto Isabel, aunque vivía principalmente con Enguerrand en Coucy, visitaba a menudo a su familia en Inglaterra. Fue nombrada a la Orden de la Jarretera en 1376.

Isabel y Enguerrand tuvieron dos hijas: 

 María de Coucy (abril de 1366-1404), suo iure condesa de Soissons. Desposó a Enrique de Bar, sobrino del rey Carlos V de Francia, con quien tuvo hijos. Después de la muerte de su padre, ella se disputó la herencia de sus tierras con su madrastra, Isabel de Lorena, antes de morir de repente. Después de su muerte, su patrimonio fue anexado a las propiedades reales francesas.
 Felipa de Coucy (1367-1411): nació en Eltham, y fue llamada así en honor a su abuela materna, Felipa de Henao. Desposó a Robert de Vere, conde de Oxford, en 1371, y vivió después en Inglaterra. Murió sin descendencia.

Muerte 
Isabel estuvo presente en el lecho de muerte de su padre, que falleció el 21 de junio de 1377, habiendo sido convocada urgentemente desde Francia por mensajeros en abril.

Después de la coronación de Ricardo II, sobrino de Isabel, en agosto de 1377, Enguerrand renunció a todos de sus lazos y posesiones en Inglaterra. Isabel falleció allí en circunstancias misteriosas, separada de su marido y de su hija mayor, María.

Su muerte ocurrió en abril de 1379, o entre el 17 de junio y el 5 de octubre de 1382. Fue enterrada en Christ Church Greyfriars en Newgate, Londres. Siete años después de su muerte, Enguerrand se casó en segundas nupcias con Isabel, hija del duque Juan I de Lorena y de Sofía de Wurtemberg.

En la ficción 
La novela de ficción, La Dama Real, de Molly Costain Haycraft narra la vida y el noviazgo de Isabel con su marido así como varios incidentes en las vidas de la princesa y otros miembros de la familia de Eduardo III, pero contiene errores históricos. El principal de estos errores es la explicación del título del libro; según la historia, Isabel fue nombrada princesa real y luego "dama real" por sus padres. Esto es imposible ya que el título de princesa real sería creado durante el reinado de Carlos I de Inglaterra.

Un crítico comentó que "La proclamación de Eduardo III del matrimonio pretendido... transmite más de la cadencia de Inglaterra en la era Plantagenet que las páginas del triste libro de la señora Haycraft." Otros alaban la atención de la autora a los detalles históricos.

Ancestros

Referencias 

Casa de Plantagenet
Condesas de Inglaterra
Inglesas del siglo XIV
Fallecidos en 1379
Nacidos en 1332
Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Condesas de Francia del siglo XIV